Maraton kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrana w dniu 17 sierpnia 2008 roku.

Przebieg zawodów

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008